Ursa är ett släkte av spindlar. Ursa ingår i familjen hjulspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjulspindlar